Jméno a příjmení František Řehák má více nositelů:

 František Řehák (1923–2017) – český herec
 František Řehák (politik) (1924–2005) – český politik KSČ, ministr dopravy ČSSR
 František Řehák (fotograf) (1897–1966) – český fotograf